Тадамі (Фукусіма)
Річка Тадамі
ГЕС Тадамі